Granby kan syfta på:

  Granbystrukturen – en astroblem (en eroderad nedslagskrater) nära Vadstena

Geografi

Kanada 

 Granby (kommun), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Granby, Nottinghamshire, ort i England,

Sverige 
 Granby, Sigtuna kommun – en småort i Sankt Pers socken i Sigtuna kommun
 Granby gård – en tidigare bondgård på Järvafältet söder om Husby i Stockholms kommun

USA 

 Granby, Missouri – Newton County, 
 Granby, Massachusetts – Hampshire County, 
 Granby, Colorado – Grand County, 
 Granby, Connecticut – en town i Hartford County, Connecticut, USA

Se även 
 Gränby (olika betydelser)